Conspirator (englisch: Verschwörer) steht für:
 The Conspirators, Originaltitel von Der Ring der Verschworenen, US-amerikanisches Filmdrama von Jean Negulesco (1944)
 Conspirator, Originaltitel von Verschwörer (1949), britischer Thriller von Victor Saville
 The Conspirators, Originaltitel von Columbo: Waffen des Bösen, Episode der US-amerikanischen Fernsehserie Columbo (1978)
 The Conspirator, Originaltitel von Die Lincoln Verschwörung,  US-amerikanisches Historien-Drama von Robert Redford (2010)

Siehe auch:
 Conspiracy (Begriffsklärung)